August Vilhelm av Preussen, född den 9 augusti 1722 i Berlin, död den 12 juni 1758 på Oranienburgs slott, var prins av Preussen, guvernör av Hinterpommern och son till kung Fredrik Vilhelm I av Preussen.

Han deltog med viss utmärkelse i de schlesiska krigen och i sjuårskrigets första fälttåg. Vid återtåget ur Böhmen efter nederlaget vid Kolin erhöll han befälet över en del av hären. De olyckor som under återtåget drabbade preussarna tillskrevs inte utan skäl August Vilhelm, och brodern kung Fredrik II av Preussen fråntog honom omedelbart befälet.

August Vilhelm hjälpte sin syster, drottning Lovisa Ulrika, då hon försökte skaffa pengar till 1756 års statskupp genom att pantsätta de svenska kronjuvelerna.

August Vilhelm var sedan 1742 gift med hertiginnan Lovisa Amalia av Braunschweig-Wolfenbüttel. 1744 utnämnde hans bror Fredrik II honom till arvprins av Preussen som först i tronföljden, men eftersom han avled 1758 före kungen så kom istället August Vilhelms äldste son Fredrik Vilhelm II sedermera att efterträda brodern som kung av Preussen.

Barn 
 Fredrik Vilhelm II av Preussen (1744–1797)
 Fredrik Henrik Karl (1747–1767)
 Vilhelmina av Preussen (1751–1820), gift med Vilhelm V av Oranien (1748–1806)
 Georg Karl Emil (1758–1759)

Anfäder

Källor 

 Svensk uppslagsbok, Lund 1929
Denna artikel är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia

Preussens prinsar
Födda 1722
Avlidna 1758
Män
Svensk uppslagsbok
Enwp
Personer från Berlin